Harriston kan syfta på:

Personer 
 Hjalmar Harriston, skådespelare och teaterregissör

Geografi

USA 

 Harriston (ort), Virginia, Augusta County, 

Robotskapade USAförgreningar